Antoine Simon peut désigner :
 Antoine Simon (1736-1794), révolutionnaire français ;
 Antoine Simon (1850-1916), compositeur franco-russe ;
 François Antoine Simon (1843-1923), président haïtien de 1908-1911.